Географічні об'єкти у Шотландії:
 Гленфіннан (віадук)
 Гленфіннан (село)
 Гленфіннан (станція)